John Forbes (1797–1861) – brytyjski lekarz i publicysta, lekarz królowej Wiktorii
 John Forbes (1799–1823) – brytyjski botanik
 John Forbes (1950–1998) – australijski poeta
 John Forbes (ur. 1970) – australijski żeglarz sportowy, medalista olimpijski

Zobacz też 
 John Forbes Nash